Comite steht für
Eisfuchs (Schiff)
 El Comité, literarische Gruppe